Termin MIS ima više značenja.
 Antimilerijanski hormon, peptidni hormon
 Mitohondrijski izotopni sistem, ATP konverzioni faktor

 Mis (Beluno)
 Sagron Mis